Yanis Bekirovich Badurov (, 16 de noviembre de 1993, Krasnoyarsk, Óblast de Moscú, Rusia) más conocido bajo el seudónimo de Yanix, es un artista de hip-hop ruso.

Biografía 
Yanix nació en una familia de médicos. Mamá trabajó durante 30 años en una clínica de la ciudad como dentista y mi padre trabaja como cirujano en un hospital. En la escuela estudió a los cinco años, pero la biología le impidió graduarse de la escuela con un certificado rojo. Graduado de la Universidad de Economía e Informática de Moscú.

A la edad de 18 años, Janis no podía pronunciar la letra "R". El rap lo ayudó a sobrellevar el impedimento del habla; “A los 18 no pronunciaba la letra r. Y siempre me gustó el rap técnico cuando leen rápido. Y cuando intentas repetirlo, sin darte cuenta trabajas con la dicción. Como resultado, comencé a pronunciar "p", e incluso un terapeuta del habla no pudo ayudarme con esto en la infancia. Me di cuenta de que necesitaba seguir lidiando con este asunto, y no perdí".

Referencias 

Personas vivas
Nacidos en 1993